Аполлонія ( — Аполлонова, тобто присвячена богу Аполлону) — давньогрецьке жіноче ім'я. Чоловічій варіант імені — Аполлоній.

Персоналії:
 Аполлонія Александрійська (Аполлінія, III ст.) — раньохристиянська мученица.
 Аполлонія Сабатьє (Apollonie Sabatier, 1822—1889) — французька художниця, модель, утриманка, господарка літературного салону.

Античні міста:
 Аполлонія Іллірійська — в Іллірії, на південному заході сучасної Албанії.
 Аполлонія Понтійська — у  Фракії, на південному сході сучасної  Болгарії.
 Аполлонія Киренська (Аполлонія Лівійська) — в Північній Африці, сучасна Марса-Суза.
 Аполлонія (Елевтерна) — давній поліс на острові Крит, за 25 км на південний схід від Ретімно.
 Аполлонія (Арсуф) — в Ізраїлі.
 Аполлонія — в Малій Азії.
 Аполлонія Салбас () — де нині турецький населений пункт Медет (), у давній римської провінції Карія.

міфологія:
 Аполлонія — міфічна країна, що згадується в арабських переказах.

геометрія:
 Кола Аполлонія — дві сім'ї кіл, такі що кожне коло першої сім'ї перетинає кожне коло другої сім'ї ортогонально.

Астрономія:
 (358) Аполлонія — астероїд, відкритий в 1893 році.